

Лохув — місто в Венґровському повіті Мазовецького воєводства
 Лохув — гміна в Венґровському повіті Мазовецького воєводства
 Лохув — село в гміні Желехлінек Томашовського повіту Лодзинського воєводства